Исабаль:
 Исабаль (город) — город в Гватемале.
 Исабаль (департамент) — департамент в Гватемале.
 Исабаль (озеро) — озеро в Гватемале.